Роа ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 127 км². Население — 2458 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 La Web de Roa
 Villa de Roa
 Ayuntamiento de Roa (Burgos)
 C.I.T. Ruta del Vino Afluente Rural
 Mapa localizador
 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса